I94  ou I-94 peut faire référence à :
 Formulaire l-94, un formulaire du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ;
 Interstate 94, une autoroute inter-États américaine reliant Billings à Port Huron.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres